Jonathan Evans je lahko:
 Jonathan Evans (nogometaš)
 Jonathan Evans (politik)